HMS Good Hope ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Royal Navy británica.

 El primer  fue un una fragata de 35 cañones, capturada por los franceses en mayo de 1665. 
 El segundo  fue un buque ligero, de 6 cañones capturado a los holandeses en 1665, y vendido en 1667.
 El tercer  fue un crucero acorazado botado en 1901 y hundido en 1914 en la Batalla de Coronel.

Existió también la fragata de Clase Loch sudafricana HMSAS Good Hope, la cual fue puesta en grada como HMS Loch Boisdale en 1944, pero fue renombrada y transferida a la armada de Sudáfrica tras ser completado.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos